Villa Bonn ist der Name mehrerer Häuser:

 Villa Bonn (Kronberg im Taunus) in Kronberg im Taunus
 Villa Bonn (Frankfurt am Main) in Frankfurt am Main